Lol o LOL puede referirse a:
 LOL (laughing out loud, «reírse a carcajadas»), abreviatura popular en inglés usada en internet;
 League of Legends, videojuego de campo de batalla multijugador en Internet;
 LOLCODE, lenguaje de programación esotérico;

Cine y televisión
 LOL, película de 2008;
 LOL, película de 2012;
 LOL:-), programa de televisión de comedia;

Música
 Love of Lesbian, grupo español de pop-rock;
 LOL <(^^,)>, primer álbum de estudio del DJ sueco de música eurodance Basshunter;
 LOL, primer álbum de estudio del grupo surcoreano GFriend de 2016;

Personas 
 Laurence "Lol" Tolhurst, músico inglés;
 Lol Creme, músico inglés;
 Lol Coxhill, saxofonista y narrador inglés;
 Lol Mohamed Shawa, político de Chad;